Салорино () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Занимает площадь 157,65 км². Население — 687 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Касереса